Etchells ist der Familienname folgender Personen:

 Skip Etchells (1911–1998), Segler, Bootsbauer und Yachtkonstrukteur
 Tim Etchells (* 1962), englischer Regisseur und Schriftsteller

Sonstiges:

 Etchells (Bootsklasse), eine Kielbootsklasse
 Mount Etchells, Berg im Coatsland, Antarktika